Оттендорф (нем. Ottendorf) — топоним.

 Оттендорф (Киль) — коммуна в Германии , в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Оттендорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

См. также 
 Оттендорф-Окрилла
 Оттендорф-ан-дер-Ритшайн